Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2021 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 12. Oktober 2021 im VidaMar Hotel im portugiesischen Albufeira stattfand. Es war die 30. Auflage der vom europäischen Snookerverband EBSA veranstalteten Kontinentalmeisterschaft der Amateure.

Europameister wurde der Engländer Oliver Brown, der im Finale den Russen Iwan Kakowski mit 5:4 besiegte und sich damit für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 der professionellen World Snooker Tour qualifizierte. Den dritten Platz belegten Darren Morgan und Sean O’Sullivan. Der Waliser Dylan Emery, der zuvor den U21-Titel gewonnen hatte, erzielte im Vorrundenspiel gegen Sean O’Sullivan mit 143 Punkten das höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 120 Teilnehmer wurden in 30 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten insgesamt 20 Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Snookereuropameisterschaft 2021 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2021
Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira